Thiaroye bezeichnet folgende Orte:
 Thiaroye Gare
 Thiaroye sur Mer

Thiaroye bezeichnet folgende Ereignisse:
 Thiaroye-Massaker